Roberts County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Roberts County, South Dakota
 Roberts County, Texas